|-
| (112201) 2002 JJ118||||5 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112202) 2002 JK120||||5 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112203) 2002 JG122||||6 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112204) 2002 JT122||||6 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112205) 2002 JR123||||6 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112206) 2002 JT123||||6 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112207) 2002 JQ127||||7 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112208) 2002 JA132||||9 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112209) 2002 JX133||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112210) 2002 JZ133||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112211) 2002 JL135||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112212) 2002 JS135||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112213) 2002 JT135||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112214) 2002 JD136||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112215) 2002 JR139||||10 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112216) 2002 JH141||||10 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112217) 2002 JJ142||||11 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112218) 2002 JF148||||2 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||Майнор Вайт, М. Коллінс
|-
| (112219) 2002 KV||2002 KV||16 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112220) 2002 KC4||||16 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112221) 2002 KH4||||22 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112222) 2002 KS4||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112223) 2002 KE6||||23 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112224) 2002 KD9||||29 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112225) 2002 KX9||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112226) 2002 KO12||||17 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112227) 2002 KS12||||17 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (112228) 2002 KX13||||21 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112229) 2002 KZ13||||21 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112230) 2002 KA14||||27 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (112231) 2002 KF14||||30 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112232) 2002 KK14||||30 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 112233 Каммерер (Kammerer)||||16 травня 2002||Паломарська обсерваторія||Майк Мейєр
|-
| (112234) 2002 LB||2002 LB||1 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112235) 2002 LF||2002 LF||1 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112236) 2002 LU||2002 LU||2 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112237) 2002 LK1||||2 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112238) 2002 LT1||||2 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112239) 2002 LX1||||2 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112240) 2002 LZ3||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112241) 2002 LL4||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112242) 2002 LP4||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112243) 2002 LZ4||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112244) 2002 LD5||||4 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112245) 2002 LK5||||6 червня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (112246) 2002 LH7||||2 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112247) 2002 LY8||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112248) 2002 LG9||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112249) 2002 LM9||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112250) 2002 LG10||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112251) 2002 LO10||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112252) 2002 LU10||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112253) 2002 LD11||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112254) 2002 LD12||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112255) 2002 LJ12||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112256) 2002 LR12||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112257) 2002 LC13||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112258) 2002 LR13||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112259) 2002 LY13||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112260) 2002 LG14||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112261) 2002 LT15||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112262) 2002 LV15||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112263) 2002 LN16||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112264) 2002 LW16||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112265) 2002 LM17||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112266) 2002 LP19||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112267) 2002 LA20||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112268) 2002 LX20||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112269) 2002 LM21||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112270) 2002 LP21||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112271) 2002 LQ21||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112272) 2002 LZ22||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112273) 2002 LL23||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112274) 2002 LR23||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112275) 2002 LG24||||9 червня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (112276) 2002 LK24||||7 червня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (112277) 2002 LO25||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112278) 2002 LK26||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112279) 2002 LN26||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112280) 2002 LU27||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112281) 2002 LG28||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112282) 2002 LL28||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112283) 2002 LS28||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112284) 2002 LK29||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112285) 2002 LN30||||2 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112286) 2002 LP30||||2 червня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (112287) 2002 LZ30||||4 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112288) 2002 LK31||||10 червня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (112289) 2002 LL32||||9 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112290) 2002 LB33||||3 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112291) 2002 LO33||||5 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (112292) 2002 LJ35||||12 червня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (112293) 2002 LD36||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112294) 2002 LU36||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112295) 2002 LA37||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112296) 2002 LO37||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112297) 2002 LC39||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112298) 2002 LF39||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112299) 2002 LK39||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (112300) 2002 LC41||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

112200